Saint Godard peut désigner plusieurs saints chrétiens :
 Saint Godard de Rouen (° vers 448 - † vers 514), ou Gildard, évêque de Rouen ;
 Saint Godard de Hildesheim († 1038), ou Godehard, ou Gothard, moine bénédictin bavarois, évêque de Hildesheim.

Voir aussi